Линней () — шведская фамилия.

Известные носители 
 Линней, Карл (, с 1761 года — Carl von Linné, ; 1707—1778) — шведский врач и натуралист, создатель единой системы растительного и животного мира.
 Линней, Карл (младший) (, , 1741—1783) — шведский врач и натуралист (ботаник); сын Карла Линнея.
 Линней, Элизабет (, 1743—1782) — дочь Карла Линнея, известна как первая в Швеции женщина-ботаник.

Другие значения 
 Линней-университет () — образованный в 2010 году государственный университет в Векшё и Кальмаре, городах на юге Швеции.
 Линней — кратер в Море Ясности на Луне.
  (1990 SL9) — астероид, открытый 22 сентября 1990 года Э. Эльстом в Ла-Силье.